Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 se dispute à Bregenz du 15 au .

Virginia Ruzici remporte le simple dames. En finale, elle bat Mima Jaušovec, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mima Jaušovec et Virginia Ruzici.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1985 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1985
Autriche
Sport en Autriche en 1985
Tennis en juillet 1985